L'abréviation PKP désigne :
 Passager-kilomètre payant
 le Parti communiste palestinien, un parti judéo-arabe de l'entre-deux-guerres ;
 la société des chemins de fer de l'État polonais : Polskie Koleje Państwowe ;
 au Québec, le surnom de Pierre Karl Péladeau, homme d'affaires et homme politique,  du Parti québécois.